Nick Tosches, scrittore, giornalista, romanziere, biografo, e poeta statunitense
 Rosa Tosches, pittrice italiana